Caronna ist der Familienname folgender Personen:

 Ernesto Caronna (1880–1936), italienischer Opernsänger (Bariton)
 Salvatore Caronna (geb. 1964), italienischer Politiker